Les tremplins de saut à ski ont une dénomination qui ne permet pas toujours de savoir où ils se trouvent ; de même, un endroit où se trouve un tremplin ne permet pas de connaître sa dénomination.


Tableau triable par colonnes 
Dates des homologations mises à jour selon le document officiel de la FIS du .

Notes et références

Notes

Sources 
 Ski Jumps sur www.skisprungschanzen.com
 TREMPLINS DE SAUT HOMOLOGUÉS / état au 08.11.2011, archive Wikiwix.
 TREMPLINS DE SAUT HOMOLOGUÉS / état au 01.01.2012, archive Wikiwix.
 TREMPLINS DE SAUT HOMOLOGUÉS / état au 01.04.2012, archive Wikiwix.
 TREMPLINS DE SAUT HOMOLOGUÉS / état au 28.05.2012, archive Wikiwix.
 TREMPLINS DE SAUT HOMOLOGUÉS / état au 23.01.2013, archive Wikiwix.
 TREMPLINS DE SAUT HOMOLOGUÉS / état au 2.03.2013, archive Wikiwix.
 TREMPLINS DE SAUT HOMOLOGUÉS / état au 15.09.2013, archive Wikiwix.
 TREMPLINS DE SAUT HOMOLOGUÉS / état au 17.02.2014.

Annexes

Articles connexes 
 Liste des tremplins olympiques
 Tremplin de saut à ski
 Tremplin de vol à ski

Tremplins de saut à ski